Raffeiner ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Raffeiner (1881–1923), österreichischer Maler 
 Johann Raffeiner (19. Jahrhundert), österreichischer Pfarrer und Bergsteiger 
 Johann Stefan Raffeiner (1785–1861), österreichisch-US-amerikanischer Missionar
 Josef Raffeiner (1895–1974), italienischer Politiker aus Südtirol
 Klaus Raffeiner (* 1977), italienischer Badmintonspieler aus Südtirol
 Rosina Raffeiner (1953–2008), österreichische Dramaturgin 
 Wally Raffeiner (* um 1955), italienische Badmintonspielerin 
 Walter Raffeiner (1947–2009), österreichischer Sänger (Tenor)